Гео́ргіївське — село в Україні, Вільнянському районі Запорізької області. Орган місцевого самоврядування — Михайлівська сільська рада.

Площа села — 50,3 га. Кількість дворів — 116, кількість населення станом на 01.01.2007 р. — 247 чол.

Географія 
Село Георгіївське знаходиться за 2,5 км від правого берега річки Вільнянка, на відстані 2,5 км від сіл Вишняки і Сергіївка. Поруч із селом протікає пересихаючий струмок з загатою.

Розташоване за 26 км від районного центру, за 16 км від обласного центру.

Найближча залізнична станція — Платформа 9 км — знаходиться за 11 км від села.

Історія 
Село утворилось як хутір в 1921 р.

В 1932-1933 селяни пережили сталінський геноцид.

З 24 серпня 1991 року село входить до складу незалежної України.

Див. також 
 Перелік населених пунктів, що постраждали від Голодомору 1932—1933 (Запорізька область)

Джерела 

 Матеріали Вільнянського районного краєзнавчого музею

Села Запорізької області